Шелаболихинский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Шелаболихинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Шелаболиха.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 4006 человек, в том числе 1882 мужчины и 2124 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 3916 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Шелаболиха.

Примечания 

Сельские поселения Шелаболихинского района